Sergej Kalinin (schutter)
 Sergej Kalinin (ijshockeyer)